A Budapesti Honvéd Sportegyesület egy budapesti sportegyesület, melynek korábbi vagy jelenlegi szakosztályai:

 Budapest Honvéd FC labdarúgócsapat (jelenleg független a BHSE-től)
 Budapesti Honvéd (atlétika), atlétika
 Budapesti Honvéd (birkózás), birkózás
 Budapesti Honvéd (cselgáncs), cselgáncs
 Budapesti Honvéd (kajak-kenu), kajak-kenu
 Budapesti Honvéd (karate), karate
 Budapesti Honvéd (kézilabda), kézilabda
 Budapesti Honvéd (kosárlabda), kosárlabdacsapat
 Budapesti Honvéd (ökölvívás), ökölvívás
 Budapesti Honvéd (öttusa), öttusa
 Budapesti Honvéd (sportlövészet), sportlövészet
 Budapesti Honvéd (súlyemelés), súlyemelés
 Budapesti Honvéd (szinkronúszás), szinkronúszás
 Budapesti Honvéd (taekwondo), taekwondo
 Budapesti Honvéd (torna), torna
 Budapesti Honvéd (úszás), úszás
 Budapesti Honvéd (vívás), vívás
 Budapesti Honvéd SE (vízilabda), vízilabdacsapat